Јоркшир има више значења:
 Јоркшир (грофовија), је традиционална грофовија у Северној Енглеској
 Западни Јоркшир, је грофовија на северу Енглеске, у региону Јоркшир и Хамбер
 Северни Јоркшир, је грофовија на северозападу Енглеске, у региону Јоркшир и Хамбер
 Јоркшир (Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Јоркшир (Вирџинија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Јоркшир (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо